Якобсдорф — название немецких посёлков:

 Якобсдорф (Бранденбург).
 Якобсдорф (Мекленбург-Передняя Померания).